Андрей Галабинов (; род. 27 ноября 1988) — болгарский футболист, нападающий итальянского клуба «Реджина». Выступал за сборную Болгарии.

Семья 
Андрей родился в Софии в семье Асена Голубинова и Полины Филиповой. Его отец — бывший игрок сборной по волейболу, мать также занималась спортом. Дед Андрея — Йордан Филипов играл в ЦСКА София и в болгарской национальной футбольной команде вратарем. Другой его дед был волейболистом и тренером.

Клубная карьера

Начало карьеры 
Голубинов начал свою футбольную карьеру в ЦСКА София. В 2004 году он переехал на Кипр со своей семьей и поступил в молодёжную академию клуба «Омония». Год спустя, его отец был назначен тренером волейбольной команды «Модена» и Андрей переехал в Италию. В 2006 году он подписал контракт с клубом серии D «Кастелларано». В июле 2007 года Голубинов перешел в клуб «Болонья», но не смог попасть в основную команду и был отправлен в аренду в клуб «Джулианова», а затем в клуб «Джакоменсе».

«Ливорно» и «Губбио» 
1 февраля 2011 года Голубинов подписал с клубом «Ливорно» контракт на четыре с половиной года. Он дебютировал в команде 7 февраля, проиграв 0-1 против клуба «Виченца». Он появился только в трех матчах в третьей высшей футбольной лиги Италии к концу сезона. В попытке заработать немного игрового времени, Голубинов провел сезон 2011/12 в аренде, где он играл за клубы «Соренто» и «Бассано Виртус».

В июле 2012 года Голубинов переехал в клуб «Губбио» на один год.

«Авеллино» 
15 июля 2013 года клуб «Авеллино» подписал с Голубиновым долгосрочный контракт. Он дебютировал в домашней игре, которая завершилась победой со счётом 2:1 над клубом «Новара» 24 августа, сыграв полные 90 минут. 30 сентября он забил свой первый гол, реализовав пенальти на 35-й минуте со счетом 1:0 над клубом «Эмполи». 19 октября Голубинов дважды забил и клуб одержал победу со счетом 4: 1 на своем поле против «Карпи». Десять дней спустя он продолжил свою серию голов против команды «Читтаделла». 25 января 2014 года он забил единственный гол в ворота в игре с «Новарой», а его счет голов в лиге в этом сезоне дошел до 10. Голубинов провел 39 матчей в сезоне 2013/14 годов, став лучшим бомбардиром клуба и забив 15 мячей.

Возвращение в «Ливорно» 
Голубинов вернулся в «Ливорно» в конце сезона, забив восемь голов в шести предсезонных товарищеских матчах. 17 августа 2014 года он забил свой первый гол за «Ливорно» в Кубке Италии против «Бассано Виртус». Затем он продолжил свою карьеру, забив свой первый гол в лиге за «Ливорно» в день открытия сезона 2014/15, ничья 1-1 против клуба «Карпи» на стадионе Армандо Пикки. Два месяца спустя, 1 ноября, Голубинов забил пенальти в домашней победе со счетом 3-2 над «Болоньей». Он покинул «Ливорно» после того, как его контракт истек летом 2015 года.

«Новара» и «Дженоа» 
12 августа 2015 года Голубинов подписал контракт с «Новарой» как свободный агент. Сначала он носил футболку № 35, но позже выбрал № 16 после того, как Николас Скьяви стал носить № 20.

Летом 2017 года Голубинов присоединился к команде «Дженоа» после истечения его контракта с «Новарой». Он забил свой первый гол за клуб 26 августа 2017 года во втором туре сезона в матче, который закончился домашним поражением со счетом 2-4 в пользу «Ювентуса».

Международные игры 
20 февраля 2014 года Голубинов был вызван в состав сборной Болгарии для игры в товарищеском матче с сборной Белоруссии. Он дебютировал в матче 5 марта, играя в первые 45 минут нанес удар в створ ворот в штангу. Голубинов открыл свой счет за сборную 23 мая 2014 года, забив первый гол в игре против Канады.

Личная жизнь 
С 2017 года Голубинов встречается с итальянской моделью Наташей Синелли, сестрой его товарища по команде Антонио Синелли.

Примечания 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Джулианова»
Игроки ФК «Лумеццане»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Сорренто»
Игроки ФК «Бассано Виртус»
Игроки ФК «Губбио»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Новара»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Реджина»